Шпроты:

 Шпроты — род лучепёрых рыб из семейства сельдевых.
 Европейский шпрот
 Кильские шпроты
 Шпроты (консервы)